Charles Humbert peut désigner :
 Charles Humbert (1866-1927), politicien français ;
 Charles Humbert (1891-1958), peintre suisse.